Miejscowości w Polsce: 
 Dworczysko – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby 
 Dworczysko – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Dworczysko – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny